Сватковский сельский совет — топоним.

Белоруссия 
 Сватковский сельсовет — входит в состав Мядельского района Минской области Белоруссии.

Россия 
 Сватковский сельсовет — в Загорском район Московской области (упразднён в 1954)

Украина 
 Сватковский сельский совет — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.